Мичели (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мичели, Джон (род. 1961) — американский барабанщик.
 Мичели, Джорджо (1836—1895) — итальянский композитор.
 Мичели, Родольфо (1930—2022) — аргентинский футболист, игравший на позиции нападающего.
 См. также 
 Мичел
 Митчелл